Лорі Макніл і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Макніл - з Кеті Фоксворт, а Навратілова - з Ганою Мандліковою.

Фоксворт і Макніл у другому колі програли парі Катрін Суїр і Патрісія Тарабіні.

Мандлікова і Навратілова виграли титул, перемігши у фіналі пару Мері-Лу Деніелс і Венді Вайт з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Family Circle Cup 1989 Doubles Draw 

Charleston Open
Тур WTA 1989